Ваље де Сан Хосе има више значења:

 Ваље де Сан Хосе (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ваље де Сан Хосе (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику